Severus est un nom propre, ou plus rarement un nom commun, qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Severus est un nom (prénom ou patronyme) masculin, d'origine latine, utilisé parfois comme cognomen. Il a été porté par plusieurs personnalités réelles ou imaginaires.

Personnalités de la Rome antique 
 Publius Cornelius Severus, poète latin, contemporain d'Ovide ;
 Aulus Caecina Severus, homme politique du  ;
 Cassius Severus, orateur actif sous les règnes d'Auguste et Tibère ;
 Marcus Acilius Severus (fl. 323), homme politique.
 Severus, maître de Celer, architecte romain de la Domus aurea ;
 Severus ou Sévères, dynastie d'empereurs romains ;
 Libius Severus, empereur romain d'Occident entre 461 et 465, connu sous le nom de Sévère III (malgré son nom, il ne fait pas partie des Sévères) ;
  ou Endelechus, poète latin du  auteur d'un Carmen Bucolicum de Virtute Signi Crocis Domini.

Saints 
Voir

Autres personnalités portant ce nom 
 Emmanuel von Severus, bénédictin et philosophe autrichien du  ;

Personnages de fiction 
 Severus Rogue, protagoniste de la saga Harry Potter.

Biologie 
Severus est également un terme utilisé dans la taxinomie, dans les noms binomiaux, pour notamment :
 Falco severus, espèce de faucons ;
 Mughiphantes severus, espèce d'araignées ;
 Ara severus, espèce de psittacidae ;
 Heros severus ou simplement Severus, poisson de la famille des cichlidés.

Voir aussi 
 Suplicius Severus